Burton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burton Hill (Alabama)	
 Burton Hill (Arkansas)	
 Burton Hill (Massachusetts)	
 Burton Hill (Oregon)	
 Burton Hill (Vermont)